Chiesa di San Francesco Grande (Forlì)
 Chiesa di San Francesco Grande (Milano)
 Chiesa di San Francesco Grande (Padova)

Pagine correlate 
 Chiesa di San Francesco